En, tipográfiai mértékegység
En, mezopotámiai uralkodói cím